Оропеса  — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 337 км². Население — 2942 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Известные жители 
 Франсиско де Толедо — вице-король Перу XVI века. «Великий реформатор» Империи Инков.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо